«Да́чная столи́ца» — историко-бытовой музей в посёлке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Экспозиция посвящена истории Сиверской дачной местности, крупнейшей в дореволюционной России.

Музей был открыт в 2010 году по инициативе краеведа Андрея Бурлакова в усадьбе конца XIX века.

История усадьбы и музея 
Дача была построена в конце XIX века художником и архитектором Иваном Михайловичем Гольмдорфом. В 1910 году её купил издатель и писатель Иван Александрович Иванов. Его усадьба стала местом встреч художников, поэтов, актеров и музыкантов, которые проводили летний отдых в Сиверской. По свидетельству современников здесь бывали: Александр Блок, Анна Ахматова, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус и другие выдающиеся деятели культуры.

В 1929 году дачу национализировали, здесь разместился профсоюзный санаторий финбанковских работников.

Во время Великой Отечественной войны в здании размещались немецкие лётчики. После войны дача стала использоваться как спальный корпус "Сиверской лесной школы".

В 1988 году здание было передано "Сиверской специальной (коррекционной) школе-интернату". В 1992 году по инициативе директора школы Валентины Владимировны Юниной был открыт музей истории Сиверской. В нём была представлена коллекция предметов дачного быта начала XX века, собранная Андреем Бурлаковым.

В июне 2009 года для организации музея было предоставлено здание дачи Гольмдорфа. Торжественное открытие состоялось 15 июля. 25 июля в музее состоялись дачные посиделки интеллигенции из Москвы, Санкт-Петербурга и Сиверского.

Экспозиция 
В залах музея представлены следующие экспозиции:
 формирование Сиверской дачной местности
 дачный быт конца XIX - начала XX века
 дачный быт послевоенной эпохи
 пионерская комната
 дачная кухня
 экспозиция выставочного зала

Большинство экспонатов — дары старожилов посёлка.

Контактная информация 
Музей открыт для посетителей ежедневно с 11.00 до 17.00. Выходные: понедельник, вторник.

Сайт музея: www.muzgk.ru;  E-mail: ikmc2010@yandex.ru;  телефон: +79217948087.

Фотогалерея

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музеи Ленинградской области
Этнографические музеи России
Историко-краеведческие музеи России
Достопримечательности Гатчинского района
Сиверский
Культура Гатчинского района
Здания и сооружения Гатчинского района